La romana – romanzo di Alberto Moravia pubblicato nel 1947, dal quale sono stati tratti due adattamenti cinematografici:
La romana – film di Luigi Zampa
La romana – sceneggiato televisivo del 1988

Geografia
La Romana – comune della provincia di Alicante, Spagna
La Romana – comune della provincia di La Romana, Repubblica Dominicana
Provincia di La Romana – province della Repubblica Dominicana

Sport
La Romana – squadra maschile di pallavolo dell'omonimo comune della Repubblica Dominicana

Pagine correlate
Romana (disambigua)
Romano
Romani